Orionothemis est un genre dans la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Orionothemis felixorioni.

Espèce du genre Orionothemis 
Orionothemis felixorioni Fleck, Hamada & Carvalho, 2009

Références

Liens externes 

Günther Fleck, Neusa Hamada & Alcimar L. Carvalho: A remarkable new genus and species of dragonfl y (Odonata: Anisoptera: Libellulidae) from Brazil and notes on its bionomics and phylogenetic affinities  (en)

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae